Laiskansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Laiskansaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Laiskansaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Laiskansaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar